Джон Стю́арт ( или ): Стюарт, Джон, 1-й граф Ангус (ум,. 1331) — шотландский аристократ.
 Стюарт, Джон, 1-й граф Атолл (ок. 1566 1603) — шотландский землевладелец.
 Стюарт, Джон, 1-й граф Леннокс (до 1406{{}} 1495) — шотландский барон, лидер восстания 1489 года.
 Стюарт, Джон, 1-й граф Траквейр (ок. 1600 1659) — шотландский дворянин, лорд-казначей Шотландии (1636—1641).
 Стюарт, Джон, 1-й маркиз Бьют (1744—1814) — британский дипломат и политик.
 Стюарт, Джон, 3-й граф Бьют (1713—1792) — премьер-министр Великобритании (1762—1763).
 Стюарт, Джон, 3-й граф Леннокс
 Стюарт, Джон, 4-й граф Атолл
 Стюарт, Джон, 5-й граф Атолл
 Стюарт, Джон, герцог Олбани
 Стюарт, Джон, граф Атолл
 Стюарт, Джон, граф Бьюкен
 Стюарт, Джон, граф Каррик
 Стюарт, Джон, граф Мара
 Стюарт, Джон, приор Колдингема
 Стюарт, Джон (род. 1962,) — американский комик, сатирик, актёр, писатель, продюсер.
 Стюарт, Джон Дональд (1845—1884) — британский военный деятель, полковник.
 Стюарт, Джон Иннес Макинтош (более известный под псевдонимом Майкл Иннес; 1906—1994) — британский писатель, переводчик, историк литературы.
 Стюарт, Джон Макдуал (1815—1866) — британский путешественник, исследователь Австралии
 Стюарт, Джон Янг (более известный как Джеки Стюарт; род. 1939) — шотландский автогонщик, трёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1».

Вымышленные 
 Джон Стюарт — супергерой.